Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Lisa Raymond 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (terzo turno)
 Martina Hingis /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)

 Katrina Adams /  Lori McNeil (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (primo turno)
 Amy Frazier /  Kimberly Po-Messerli (secondo turno)
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (secondo turno)
 Anna Kurnikova /  Elena Lichovceva (terzo turno)
 Ruxandra Dragomir-Ilie /  Iva Majoli (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1997